Potvin kan syfta på:
Charles Potvin, belgisk författare.
Denis Potvin, kanadensisk ishockeyspelare.
Félix Potvin, kanadensisk ishockeymålvakt.
Jean Potvin, kanadensisk ishockeyspelare.
Marc Potvin, kanadensisk ishockeyspelare.
Steve Potvin, kanadensisk ishockeyspelare.